Geisskogel kan syfta på följande platser:

Österrike 

 Gaiskogel, bergstopp, Tyrolen, Politischer Bezirk Innsbruck Land, 
 Geißkogel, berg, Salzburg, Politischer Bezirk Zell am See, 

Robotskapade Österrikeförgreningar